Fòrum Social Mundial, trobada anual de diversos moviments socials.
 Federació Sindical Mundial, central sindical internacional.
 FSM (motocicleta), marca de motocicletes fabricades a València durant els anys 50.
 Flying Spaghetti Monster, deïtat del pastafarisme, paròdia de religió.

Pàgines de desambiguació d'acrònims